Jaws (James Bond) — vilão da série
JAWS — programa de computador para deficientes visuais
Tubarão (filme) — título original é Jaws
Tubarão (romance) — livro escrito por Peter Benchley

Desambiguações de siglas
Desambiguações de cinema